Нижамурла́г (Ни́жне-Аму́рский исправи́тельно-трудово́й ла́герь) — подразделение, действовавшее в системе исправительно-трудовых учреждений СССР.

История 
Нижамурлаг был создан в 1938 году.

Управление Восточного ИТЛ в составе Строительства 500 располагалось первоначально в городе Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, затем в посёлке Хунгари, Хабаровский край, и позднее в посёлке Мули (ныне посёлок Высокогорный), Хабаровский край.

В оперативном командовании он подчинялся первоначально Управлению железнодорожного строительства на Дальнем Востоке (УЖДС на ДВ), затем Главному управлению лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС), затем Управлению строительства 500, затем Восточному управлению строительства и лагерей БАМ, позднее вновь вошёл в структуру ГУЛЖДС. После реформирования системы правоохранительных органов вошёл в состав Главного управления лагерей (ГУЛАГ) Министерства юстиции, затем в состав ГУЛАГ Министерства внутренних дел и позднее был переподчинён Управлению исправительно-трудовых лагерей и колоний Управления внутренних дел Хабаровского края.

Максимальное единовременное количество заключённых могло составлять более 64 000 человек.

Нижамурлаг был закрыт 1947 году, вновь создан в 1948 году и окончательно прекратил своё существование в 1955 году.

Производство 
Основным видом производственной деятельности заключённых было промышленное, железнодорожное и гражданское строительство.

Начальники 
 Успенский Д.В., с 05.10.1939 по 30.12.1939 и с 04.10.1945 по 03.03.1946 
 Большаков Г.П., с 04.01.1940 — ? 
 Барабанов В.А., не позднее 03.03.1941 — по 25.01.1942
 Ориентлихерман Г.М., с 07.05.1942 по 08.09.1942 
 Петренко И.Г., с 08.09.1942 — не ранее 25.09.1945 
 Кучин Н.С., с 03.03.1946 по 03.10.1947
 Орловский И.И., с 29.09.1948 по 02.06.1952 
 Козлов А.В., с 02.06.1952 — не ранее 29.11.1952 
 Желонкин И.А., с 01.04.1953 — не ранее 17.04.1954
 Акимов ?.?. (упом. 06.1942) 
 Ефимов Н.Л. (упом. 15.01.1951)
 Овчаров С.Я., с 15.01.1947 — ? 
 Ефимов Н.Л., не позднее 26.05.1943 — по 12.10.1951
 Желонкин И.А., с 13.10.1951 — ? (упом. 12.1953)

Примечания 
Также известен как Нижнеамурлаг, Нижне-Амурлаг, Нижнеамурский ИТЛ, Строительство Нижнеамурстроя.

См. также 
 Лагеря ОГПУ-НКВД-МВД

Ссылки 
 Нижамурлаг
 Статья о Нижне-Амурском исправительно-трудовом лагере на komcity.ru

Лагеря ГУЛАГа
1938 год в Хабаровском крае
1940-е годы в Хабаровском крае
1950-е годы в Хабаровском крае
Появились в 1938 году в России
Исчезли в 1955 году